Dorchester County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Dorchester County (Maryland)
Dorchester County (South Carolina)